Ю́ри Арнау́дов (; 25 сентября 1919, Шумен, Болгария — 26 октября 1976, София, Болгария) — болгарский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Окончил юридический факультет Софийского университета. В кино начинал как ассистент оператора («Болгария»). Один из видных представителей болгарского документального и научно-популярного кино. В своём творчестве затрагивал темы болгарской истории, дружбы между русским и болгарским народами. Ему принадлежит авторство фильмов-портретов национальных деятелей искусства. Писал сценарии к своим фильмам. В 1963 году, после смерти своего коллеги Дако Даковского, завершил начатый им художественный фильм «Калоян». Член БКП с 1945 года.

Избранная фильмография

Режиссёр

Документальные фильмы 
  — Он не умер
  — Вдохновенный пример
  — Христо Ботев
  — Николай Павлович
  — Повесть о Тырновограде
  — Песни о камне и бронзе
  — Панчо Владигеров
  — Объединение во имя будущего
  — Художник-гражданин
  — Генерал Радко Димитриев
  — Сто лет бессмертия
  — Память славян

Игровые фильмы 
  — Калоян / Калоян
  — Царь Иван Шишман / Цар Иван Шишман (по пьесе Камена Зидарова)

Награды 
 1950 — Димитровская премия («Он не умер»)
 1959 — диплом Первого Московского международного кинофестиваля («Художник-гражданин»)
 1967 — Заслуженный артист НРБ

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 29

Примечания

Ссылки 
 
 Юри Арнаудов на сайте КиноПоиск

Кинорежиссёры-документалисты Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии